Brazylia 1978

Mistrzem Brazylii został klub Guarani FC, natomiast wicemistrzem Brazylii - klub SE Palmeiras.

Do Copa Libertadores w roku 1979 zakwalifikowały się następujące kluby:
 Guarani FC (mistrz Brazylii)
 SE Palmeiras (wicemistrz Brazylii)

W 1978 roku w rozgrywkach I ligi brazylijskiej wzięły udział 74 kluby. Nie było żadnych spadków, a w następnym sezonie I liga liczyła 94 kluby.

Campeonato Brasileiro Série A 1978

Uczestnicy 
W mistrzostwach Brazylii w 1978 roku wzięły udział 74 kluby - najlepsze w mistrzostwach stanowych 1977 roku.

Stan Alagoas reprezentowały 2 kluby: CRB Maceió, CSA Maceió.

Stan Amazonas reprezentowały 2 kluby: Fast Manaus, Nacional Manaus.

Stan Bahia reprezentowały 3 kluby: EC Bahia, Itabuna, Vitória Salvador.

Stan Ceará reprezentowały 2 kluby: Ceará Fortaleza, Fortaleza.

Dystrykt Federalny reprezentował 1 klub: Brasília.

Stan Espírito Santo reprezentowały 2 kluby: Rio Branco Cariacica, Desportiva Cariacica

Stan Goiás reprezentowały 3 kluby: Anapolina Anápolis, Goiás EC, Vila Nova Goiânia.

Stan Maranhão reprezentowały 2 kluby: Moto Club São Luís, Sampaio Corrêa São Luís.

Stan Mato Grosso reprezentowały 4 kluby: Mixto Cuiabá, Operário Campo Grande, Comercial Campo Grande, Dom Bosco Cuiabá.

Stan Minas Gerais reprezentowało 6 klubów: América Mineiro Belo Horizonte, Clube Atlético Mineiro, Cruzeiro EC, Uberaba, Uberlândia, Villa Nova AC.

Stan Pará reprezentowały 2 kluby: Paysandu SC, Remo Belém.

Stan Parana reprezentowało 5 klubów: Athletico Paranaense, Grêmio Maringá, Colorado Kurytyba, Coritiba FBC, Londrina.

Stan Paraíba reprezentowały 2 kluby: Botafogo João Pessoa, Campinense Campina Grande.

Stan Pernambuco reprezentowały 3 kluby: Náutico Recife, Santa Cruz Recife, Sport Recife.

Stan Piauí reprezentowały 2 kluby: Flamengo Teresina, River Teresina.

Stan Rio de Janeiro reprezentowało 9 klubów: Americano Campos, América Rio de Janeiro, Bangu AC, Botafogo FR, CR Flamengo, Fluminense FC, Goytacaz FC, CR Vasco da Gama, Volta Redonda.

Stan Rio Grande do Sul reprezentowało 5 klubów: Brasil Pelotas, Caxias, Grêmio Porto Alegre, SC Internacional, EC Juventude.

Stan Rio Grande do Norte reprezentowały 2 kluby: ABC Natal, América Natal.

Stan Santa Catarina reprezentowały 3 kluby: Chapecoense Chapecó, Figueirense Florianópolis, Joinville.

Stan São Paulo reprezentowało 12 klubów: América São José do Rio Preto, Botafogo Ribeirão Preto, Comercial Ribeirão Preto, Corinthians Paulista, Guarani FC, Noroeste Bauru, SE Palmeiras, Ponte Preta Campinas, Portuguesa São Paulo, Santos FC, São Paulo, XV de Piracicaba.

Stan Sergipe reprezentowały 2 kluby: Confiança Aracaju, Sergipe Aracaju.

Format rozgrywek 
W pierwszym etapie 74 uczestników mistrzostw podzielono na 6 grup - dwie po 13 klubów i cztery po 12 klubów. Z każdej grupy do dalszych gier awansowało 6 najlepszych drużyn. Łącznie do drugiego etapu awansowało 36 klubów.

W drugim etapie 36 klubów podzielono na 4 grupy po 9 klubów. Z każdej grupy do trzeciego etapu awansowało 6 klubów. Ponadto z pozostałych klubów utworzono tabelę pomocniczą, sumującą dorobek klubów z pierwszego i drugiego etapu - najlepszy klub w tej tabeli także awansował do trzeciego etapu.

Równolegle z drugim etapiem rozegrano baraże z udziałem tych drużyn, które odpadły w pierwszym etapie. Kluby te podzielono na 6 grup liczących 6 lub 7 zespołów. Zwycięzcy tych grup awansowali do trzeciego etapu. Ponadto dla fazy barażowej utworzono z pozostałych klubów tabelę pomocniczą, sumującą dorobek uzyskany w pierwszym etapie i w barażach. Najlepszy w tej tabeli klub awansował do trzeciego etapu.

W trzecim etapie 32 kluby podzielono na 4 grupy po 8 klubów. Do ćwierćfinału awansowały po 2 najlepsze kluby z każdej grupy.

W ćwierćfinale, półfinale i finale grano mecz i rewanż systemem pucharowym aż do wyłonienia mistrza Brazylii.

Pierwszy etap

Grupa A

Mecze chronologicznie

Tabela grupy A 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Grupa B

Mecze chronologicznie

Tabela grupy B 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Grupa C

Mecze chronologicznie

Tabela grupy C 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Grupa D

Mecze chronologicznie

Tabela grupy D 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Grupa E

Mecze chronologicznie

Tabela grupy E 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Grupa F

Mecze chronologicznie

Tabela grupy F 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Drugi etap

Grupa G

Mecze chronologicznie

Tabela grupy G 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Grupa H

Mecze chronologicznie

Tabela grupy H 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Grupa I

Mecze chronologicznie

Tabela grupy I 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Grupa J

Mecze chronologicznie

Tabela grupy J 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Tabela pomocnicza 
Tabela klasyfikuje kluby, które zajęły w swoich grupach drugiego etapu miejsca 7-10. Zsumowany został dorobek tych klubów z pierwszego i drugiego etapu - do trzeciego etapu awansował klub, który zajął pierwsze miejsce w tabeli.

Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Baraże

Grupa K

Mecze chronologicznie

Tabela grupy K 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Grupa L

Mecze chronologicznie

Tabela grupy L 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Grupa M

Mecze chronologicznie

Tabela grupy M 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Grupa N

Mecze chronologicznie

Tabela grupy N 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Grupa O

Mecze chronologicznie

Tabela grupy O 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Grupa P

Mecze chronologicznie

Tabela grupy P 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Tabela pomocnicza 
Tabela obejmuje kluby, które w barażach zajęły miejsca 2-7. O kolejności klubów decydował zsumowany dorobek pierwszego etapu i barażów - najlepszy w tabeli klub awansował do dalszych gier mistrzostw Brazylii.

Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Trzeci etap

Grupa Q

Mecze chronologicznie

Tabela grupy Q 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Grupa R

Mecze chronologicznie

Tabela grupy R 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Grupa S

Mecze chronologicznie

Tabela grupy S 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Grupa T

Mecze chronologicznie

Tabela grupy T 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

1/4 finału

1/2 finału

Finał 

Mistrzem Brazylii w 1978 roku został klub Guarani FC, a wicemistrzem Brazylii – SE Palmeiras.

Końcowa klasyfikacja sezonu 1978 
Zwycięstwo różnicą 3 lub więcej bramek nagradzano 3 punktami, a pozostałe zwycięstwa 2 punktami. W tabeli w kolumnie zwycięstw najpierw podano liczbę zwycięstw 3-punktowych, a po ukośniku liczbę zwycięstw 2-punktowych.

Linki zewnętrzne 
 RSSSF - Pierwsza liga brazylijska w sezonie 1978

I liga brazylijska w piłce nożnej
1978 w piłce nożnej